Куломзино — топоним.

Казахстан 
 Куломзино — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Куломзино — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Куломзино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Куломзино — село в Оконешниковском районе Омской области.
 Куломзино — прежнее название деревни Коломенка в Крутинском районе Омской области.